Alessandro Cardelli (né en 1991), homme politique saint-marinais.
Beth Cardelli (née en 1980), coureuse d'ultra-trail australienne.
 Luca Cardelli (né en 1954), chercheur en informatique italien.
Marino Cardelli (né en 1987), skieur alpin italien.
 Pierre Cardelli (1776-1822), sculpteur italien.